Discosporium är ett släkte av svampar. Discosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discosporium